В Шпицбергене статус города имеет лишь один населённый пункт, другие поселения это в основном шахтёрские посёлки или научно-исследовательские станции. В летнее время населения поселений увеличивается из-за приезда на архипелаг сезонных работников и различных исследователей.

Постоянные поселения 
Постоянно заселённые поселения и станции Шпицбергена.

Карта постоянных поселений 
  город
  посёлки
  станции

Список поселений и научных станций

Ссылки 
 Население поселений и станций Шпицбергена на 1 июля 2014 года

Шпицб
Населённые пункты Шпицбергена